Andrej Sergejevitj Arsjavin (russisk: Андрей Сергеевич Аршавин) (født 29. maj 1981 i Leningrad i Sovjetunionen) er en russisk fodboldspiller, der spiller som venstre kantspiller hos kazakhstanske FC Kairat, hvortil han kom fra barndomsklubben Zenit Skt. Petersborg. I en periode spillede han i Arsenal F.C. i Premier League. Arsjavin har desuden spillet 75 kampe for det russiske landshold.

Klubkarriere

Zenit Skt. Petersborg 
Arsjavin spillede de første mange år af sin seniorkarriere i den russiske ligaklub Zenit Skt. Petersborg, som han debuterede for i år 2000. Op gennem 2000'erne etablerede han sig som en bærende kraft på holdet, som han blandt andet førte til sejr i den russiske pokalturnering i 2003, guld i den russiske liga i 2007 og ikke mindst triumf i UEFA Cuppen og UEFA Super Cuppen i 2008.

Ikke mindst efter klubbens sejr i UEFA Cuppen fik europæiske storklubber øjnene op for Arsjavin, og landsholdets semifinaleplads ved EM i 2008 gjorde ikke interessen mindre. Adskillige klubber meldte deres interesse for russeren, men først den 3. februar 2009 blev det offentliggjort, at Arsenal F.C. i den engelske Premier League havde sikret sig Arsjavins underskrift.

Arsenal F.C. 
Arsjavin blev tildelt trøjenummer 23 i Arsenal, et nummer der senest var blevet båret af forsvarsspilleren Sol Campbell. Han var første gang med i truppen til lokalderbyet mod Tottenham Hotspur den 8. februar 2009, men blev dog, grundet sin manglende kamptræning, ikke benyttet i kampen der sluttede uafgjort 0-0.

Først den 21. februar fik Arsjavin debut for Arsenal, da han startede på banen i klubbens hjemmekamp i Premier League mod Sunderland A.F.C. Han scorede sit første Premier League mål i hjemmekampen mod Blackburn Rovers, 14. marts 2009.

Tirsdag den 21. april 2009 slog Arsjavin for alvor igennem i engelsk fodbold, da han i en udekamp mod rivalerne Liverpool F.C. scorede fire mål i en kamp der sluttede 4-4.

Tilbage til Zenit Skt. Petersborg 
Den 27. juni 2013 annoncerede Zenit Skt. Petersborg, at de havde aftalt en 2-årig lang kontrakt med russeren. Han skiftede formentlig på grund af mangel på spilletid, eftersom Arsenal F.C. havde gjort sig nogle meget fine indkøb. Arsjavin udtalte sig om, at han var glad over at have en Zenit Skt. Petersborg trøje på igen.
Arsjavin scorede i sin 2. kamp for Zenit Skt. Petersborg i en Champions League-kamp imod danske FC Nordsjælland.

Landshold 
Arsjavin debuterede for det russiske landshold den 17. maj 2002 i en kamp mod Hviderusland. I de følgende år spillede han sig ind som en af holdets bærende kræfter, og hans betydning for holdet blev tydelig for hele Europa, da han fik sit helt store gennembrud ved EM i 2008 i Østrig og Schweiz. Her spillede russerne sig frem til semifinalen, der dog blev tabt til de senere vindere, Spanien. Efterfølgende blev Arsjavin udtaget til UEFA's All-star-hold for hele turneringen. Den 11. juni 2009 blev Arsjavin gjort til førstevalgs kaptajn af den daværende landstræner Guus Hiddink.

Statistik 

Statistikkerne er præcise indtil kampe spillet før den 25. oktober 2011

Titler 
Ruslands liga
 2007 med Zenit Skt. Petersborg

Ruslands pokalturnering
 2003 med Zenit Skt. Petersborg

UEFA Cup
 2008 med Zenit Skt. Petersborg

UEFA Super Cup
 2008 med Zenit Skt. Petersborg

Fodnoter

Eksterne henvisninger 

 Egen hjemmeside 

Fodboldspillere fra Rusland
Personer fra Sankt Petersborg
Fodboldspillere fra Zenit Skt. Petersborg
Fodboldspillere fra Arsenal F.C.
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2008
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2012